Cat Scratch Fever bezeichnet:

 Cat Scratch Fever (Album), ein Soloalbum des Rockgitarristen Ted Nugent
 Cat Scratch Fever (Lied), das Titelstück aus dem gleichnamigen Album von Ted Nugent
 Katzenkratzkrankheit, als englisches Synonym für eine bakterielle Erkrankung des Menschen